Maqueta o model, reproducció a escala menor d'un objecte
 Maqueta arquitectònica, representació física a escala reduïda d'una edificació o projecte urbà
 Maqueta (música) o demo, gravació amb uns temes musicals que s'utilitzen com a mostra pels grups o artistes